

Сертякіно — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Сертякіно — селище, Подольський міський округ, Московська область